Adnan Terzić – politico bosniaco
 Aleksa Terzić – calciatore serbo
 Amela Terzić – mezzofondista serba
 Borislav Terzić – calciatore bosniaco
 Edin Terzić – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Goran Terzić – ex cestista e allenatore di pallacanestro bosniaco
 Vasilije Terzić – calciatore montenegrino
 Zoran Terzić – allenatore di pallavolo ed ex pallavolista serbo